La famille Migeon, tous prénommés Pierre, furent de célèbres menuisiers et ébénistes, dont :
 Pierre Migeon I, ébéniste,
 Pierre Migeon II (av. 1637-vers 1677), ébéniste.
 Pierre Migeon III (1665-vers 1717), ébéniste.
 Pierre Migeon IV (1696-1758), ébéniste français notamment fournisseur de la marquise de Pompadour.
 Pierre Migeon V (1733-1775), ébéniste.
Voir aussi la liste d'ébénistes célèbres.